La Prva A liga 2014-2015 è la 9ª edizione della massima serie del campionato serbo maschile di pallanuoto. La stagione regolare è iniziata il 27 novembre 2014 e si concluderà il 4 aprile 2015.

Per il primo anno non partecipano alla stagione regolare Partizan, Radnički, Stella Rossa e Vojvodina, iscritte alla Regionalna Liga. Queste quattro squadre subentrano nella fase dei playoff, a cui si aggiungono le prime quattro in classifica della Prva A Liga. L'ordine delle squadre partecipanti alla Regionalna Liga, utile per stilare la griglia dei playoff, è stabilito in base alla classifica finale della stessa competizione.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Play-off
I play-off si disputano al meglio delle tre partite, con la seconda e l'eventuale terza in casa della migliore classificata. La finale scudetto si disputa invece al meglio delle cinque partite, con la prima, la terza e l'eventuale quinta in casa della migliore classificata.

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Edizioni del campionato serbo maschile di pallanuoto